Un sous-arbrisseau connu sous le nom de camarine noire.
 Un autre sous-arbrisseau dénommé camarine pourpre.
 Camarine, ancienne colonie grecque de Sicile.